Иван Маслов:
 
 Маслов, Иван Владимирович (1978—2011) — Герой Российской Федерации.
 Маслов, Иван Сергеевич (в монашестве Иоанн; 1932—1991) — схиархимандрит РПЦ, один из последних глинских старцев, духовный писатель.